Nicolae Vasilescu-Karpen (1870-1964), ingénieur et physicien roumain ;
 Ronni Karpen Moffitt (1951-1976), militante politique américaine.